Kostjantynivka (Donec'k)
Kostjantynivka (Čerkasy)